Littleville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Littleville (Alabama)
 Littleville (Kentucky)
 Littleville (Massachusetts)
 Littleville (New York)